Okanagan kan syfta på:

 Okanagan – en region i British Columbia, Kanada
 Regional District of North Okanagan –  ett county i Kanada
 Regional District of Central Okanagan – ett county i Kanada
 Regional District of Okanagan-Similkameen – ett county i Kanada
 Okanagan Lake – en sjö i British Columbia
 Okanagan (flod) – i British Columbia
 Okanagan Mountain – ett berg i British Columbia
 Okanagan Highland – ett berg i British Columbia (högplatå)
 Okanagan Range – ett berg i British Columbia (bergskedja)
 Okanagan (folk) – ursprungsbefolkning i Kanada